

Geografia 
 Perea – regione storica della Palestina

Persone 
 Andrés Perea – calciatore colombiano
 Brayan Perea – calciatore colombiano
 Edixon Perea – ex calciatore colombiano
 Juan José Perea – calciatore colombiano
 Víctor Gómez Perea – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Luis Perea
 Alberto Perea